Karl Fuhr ist der Name folgender Personen:

* Karl Fuhr (Philologe) (Karl Heinrich Fuhr; 1853–1917), deutscher Klassischer Philologe und Lehrer
 Karl Fuhr (Politiker) (1901–1969), deutscher Politiker (CDU), MdL Nordrhein-Westfalen